LLH steht für:

 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, eine Fachinstitution des deutschen Bundeslandes Hessen
 Landeslebenshilfe, eine deutsche Lebensversicherungsgesellschaft
 Las Limas, Flughafen in Honduras, nach IATA-Code
 Lycée La Liberté Héliopolis, eine französischsprachige Schule in Kairo, Ägypten
 Lysylhydroxylase, ein Enzym
 Norwegian National Association for Lesbian and Gay Liberation, eine norwegische LGBT-Organisation

LLH